Werr ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Werr (1813–1868), deutsche Ordensgründerin
 Florian Werr (1851–1917), deutscher katholischer Pfarrer Publizist und Politiker
 Joseph Werr (1874–1945), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum), MdR
 Lamia al-Gailani Werr (1938–2019), irakische Archäologin
 Sebastian Werr (* 1969), deutscher Musikwissenschaftler
 Walter Werr (1925–1986), deutscher Jurist und Dozent